Jacobo II de Chipre o Jacobo el Bastardo (Nicosia, indeterminado entre 1438 a 1440- Famagusta, 10 de julio de 1473), era el hijo ilegítimo de Juan II de Chipre y Marietta de Patras. Rey de Jerusalén, Chipre y Armenia ( los tres reinos que formaban parte de su título, pero en realidad, solo gobierna Chipre) desde 1464,

Arzobispo de Nicosia 
De acuerdo con la "Historia" de Florio Bustrona, en 1456 el rey nombró con 15 años de edad, a Jacobo arzobispo de Nicosia, lo cual resulta bastante extraño, porque en Roma, el 10 de mayo de 1456, fue nombrado arzobispo de Nicosia,  Isidoro de Tesalónica, mantiene esta cátedra hasta el 27 de abril de 1463. De hecho, cuando Jacobo tenía 14 años su padre le concedió el arzobispado de Nicosia «en commenda», es decir, su control con el fin de obtener ingresos de las posesiones diocesanos y un reconocimiento indirecto del rey de su hijo ilegítimo , .

Tras el asesinato del Real Chamberlain Jacopo Urry (Iacopo Urrio) el 1 de abril de 1457 involucrado en este crimen Jacobo huyó a Rodas en el barco del catalán Juan Tafures.

Reinado 
En 1458, el rey, su padre, murió, la hermanastra de Jacobo, Carlota se convirtió en la reina de Chipre. En 1460, con el apoyo del sultán egipcio mameluco Sayf al-Din Inal, Jacobo reclamó su derecho al trono, sitiando a la reina Carlota y su marido, Luis de Saboya, en el castillo de Kyrenia durante los siguientes tres años. Después de que en 1463 Carlota huyera a Roma, Jacobo fue coronado. A su amigo y compañero Juan Tafur lo nombró ministro de la corte y conde titular de Trípoli. Aprovechando la presencia de los soldados mamelucos en la isla, el 6 de enero de 1464, reconquistó el puerto de Famagusta a los genoveses, algo en lo que sus predecesores habían fracasado y que le valió un aumento de popularidad (cuestionada por su bastardía y la alianza con los mamelucos). Bajo una acusación de complot más o menos real, logró deshacerse de los mamelucos, haciéndoles masacrar, sin por ello poner en contra la corte de El Cairo.

El rey Jacobo II de Chipre había intentado aliarse con Caramania y Scandelore, así como con el sultán de Egipto, contra los turcos. El rey Jacobo también había escrito al Senado de Venecia, haciendo hincapié en la necesidad de apoyar a Persia contra los turcos y su marina había cooperado con el almirante Mocenigo en la recaptura de las ciudades costeras de Coricos y Silifke.
El diplomático veneciano Giosafat Barbaro estuvo un año en Chipre negociando.

Boda, muerte y sucesión 
Después de que el Papa Pío II le negó su consentimiento para el matrimonio con una hija del príncipe Andrés Paleólogo, el 20 de julio de 1468 en Venecia, basado en consideraciones políticas, Jacobo II se casó por poderes con Caterina Cornaro, de 14 años. Finalmente, la novia llegó a Famagusta en octubre o noviembre de 1472 , donde se llevó a cabo la ceremonia presencial. Jacobo murió pocos meses después, lo que levantó sospechas de que podría haber sido envenenado por agentes de Venecia, quizás el tío de Caterina. De acuerdo con el testamento, Caterina, en espera de un heredero, se convirtió en regente. El heredero Jacobo III murió en circunstancias sospechosas en 1474 No habiendo vivido hasta su primer cumpleaños, después de lo cual Caterina permaneció como regente del Reino de Chipre. En su reinado, la isla estaba controlada por mercaderes venecianos. En 1489, Venecia la obligó a renunciar, tras lo cual Chipre se convirtió en una colonia de la República de Venecia y permaneció con ella hasta la captura del Imperio Otomano en 1571.

Descendientes 
El rey Jacobo II tuvo un hijo póstumo con Caterina Cornaro, Jacobo que sería rey de Chipre y murió antes de cumplir el año.

Antes de su matrimonio, tuvo cuatro hijos naturales:

 Eugenio de Lusignan también diseñó d'Armenia (murió después del 8 de mayo de 1536, Venecia), Baron di Baccari. Se casó con doña Paola Mazzara de Sicilia,
 Janus de Lusignan (murió el 29 de noviembre de 1552, Venecia), casado en primeras nupcias en 1504 con N de Toro, casado en segundas nupcias en 1547 con Virginia Cosanza dei Duchi di San Sava.
 Charlotte de Lusignan (murió el 23 de marzo de 1468 ), casada después de 1463 con Sore de Nav, condestable de Chipre.
 Charla de Lusignan (1468-prisión en Padua, 1480), estaba comprometida con Alonso (1460-1510), hijo bastardo de Fernando I de Nápoles.

 Janus (Eugene) (murió después del 8 de mayo de 1536, Venecia), Baron di Baccari; esposa: en Paola Mazzara siciliana

Referencias

Bibliografía 
 Arbel, Benjamin; Jacoby. Intercultural Contacts in the Medieval Mediterranean, 1996.
 Hill, George. A History of Cyprus, The Frankish Period, 1432-1571. The University Press, 1952.
 Latrie, L. M.. Nouvelles preuves de l'histoire de Chypre sous le reigne des princes de la maison de Lusignan. J. Baur et Detaille, 1873.
 Mirbagheri, Farid. Historical Dictionary of Cyprus. Scarecrow Press, 2009.
 Sanudo, Marino; Stefani, F.; Berchet, G.; Barozzi, N. I diarii di Marino Sanuto:. 8. Deputazione di storia patria per la Venezie, 1882.
 F. Fileti, I Lusignan di Cipro, Florencia 2000.
 P. Lambros, Monnaies inedites du Royaume de Chypre, Atenas 1876.
 L. Somma, La regina Cornaro tra Cipro e Venezia, Villorba 2010.
 F. Boni de Nobili, Caterina Cornaro. Dal Regno di Cipro alla Signoria di Asolo, Godega S.U. 2012.
 Sabine Rogge: Zypern – Insel im Brennpunkt der Kulturen. Waxmann Verlag, Münster – New York – München – Berlín 2000, ISBN 978-3-83-095878-9, S. 221 ff.
 Jörg Reimann: Venedig und Venetien 1450 bis 1650 – Politik, Wirtschaft, Bevölkerung und Kultur. Kovač, Hamburg 2006, ISBN 978-3-83-002590-0, S. 65 f.

Reyes de Chipre del siglo XV
Casa de Lusignan
Arzobispos del siglo XV
Obispos de Chipre
Obispos católicos del siglo XV